Абд аль-Узза ібн Абд аль-Муталліб аль-Кураші (), відомий як Абу Лагаб, Абу Лягаб ;  549, Мекка —  624, Мекка) — дядько ісламського пророка Магомета, один з супротивників пророка у пізньомеккський період діяльності. Згадується в Корані сурі Аль-Масад.

Життєпис 
Абу Лягаб народився у 563 році в Мецці. Ім'я Абу Лягаб — дослівно означає «батько полум'я», «полум'яніючий», було дано йому відповідно з аятами сури «Аль-Масад». Його дружина Умм Джаміль бінт Гарб, була сестрою Абу Суф'яна, правителя Мекки. У них було четверо дітей: троє синів — Утба, Утайба, Муаттаб, та донька Дурраг (Фахіта). Двоє з його синів були одружені з дочками пророка Магомета: Утайба з Умму Кульсум, а Утба — з Рукайєю.
 
Спочатку стосунки Абу Лагаб з пророком Магометом були гарними. Після смерті Абу Таліба в 619 році Абу Лагаб став вождем Бану Гашим і далі захищав Магомета, допоки той остаточно відмовився поклонятися язичницьким богам. Відмова у захисті Магомета різко погіршила становище Абу Лагаба, і він змушений був шукати прихисток поза Меккою.

Разом з Абу Лягабом ненависть до пророка відчувала його дружина Умм Джаміль бінт Гарб. Вона щоночі, зробивши величезний сніп з гілок колючих дерев, кидала їх на стежки, по яких ходив пророк Магомета. Абу Лагаб звелів синам розлучитися з дочками Магомета.

Через недобрий сон, який побачила його сестра Атіка, Абу Лягаб не брав участі в битві при Бадрі, але він виділив на армію курайшитів великі кошти. Після перемоги мусульман над курайшитами у цій битві він сильно засмутився й помер за кілька днів. Через сморід, який випускало його тіло, до його тіла кілька днів не підходили навіть його сини. Похований без жодних почестей та церемоній.

Абу Лягаб єдиний з ворогів пророка Магомета ім'я якого згадується в Корані.

Родовід

Примітки 

Курайшити
Родина пророка Магомета
Померли в Мецці